Drigung (tib.: 'bri gung) bezeichnet

 eine Region im Kreis Maizhokunggar (Meldro Gongkar) der bezirksfreien Stadt Lhasa im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China, siehe Drigung (Region)
 Drigung Thil, das Drigung-Kagyü-Kloster im Kreis Maizhokunggar (Meldro Gongkar) in Tibet
 die Drigung-Kagyü-Schultradition des tibetischen Buddhismus
 Drigung (Tibetische Zehntausendschaft)